Serie B2 2008-2009 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B2 2008-2009 – torneo di pallavolo maschile
 Serie B2 2008-2009 – gironi A-B-C dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B2 2008-2009 – gironi D-E-F dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B2 2008-2009 – gironi G-H-I dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile